Pselliophorus é um gênero de ave da família Emberizidae.

Espécies
Duas espécies são reconhecidas para o gênero Pselliophorus:
Pselliophorus tibialis
Pselliophorus luteoviridis

Emberizidae
Géneros de aves